Большая Пеженга (Пеженьга) — название рек в Вологодской области России:

 Большая Пеженга — приток Юга, бассейн Северной Двины
 Большая Пеженьга — приток Юзы, бассейн Волги